Yiadom ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Yiadom (* 1991), ghanaisch-englischer Fußballspieler 
 Lynette Yiadom-Boakye (* 1977), ghanisch-britische Künstlerin, Autorin und Malerin